Община Осмаци (, ) —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно селе Осмаци. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Шековичи составила 6 172 человека, по переписи 1991 года (в границах 2013 года) —  7 468 человек.

Этнический состав населения общины Осмаци по переписи 1991 года (в 16-ти нп):
 боснийские мусульмане — 4465 (50,63 %);
 сербы — 4301 (48,77 %);
 хорваты — 6 (0,07 %);
 югославы — 19 (0,22 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 28 (0,32 %).
Всего: 8819 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 16 населённых пунктов, в том числе село Осмаци.

История 
После боснийской войны северная часть общины Калесия перешла в новую общину Калесия в составе ФБиГ, южная часть была выделена в отдельную общину Осмаци в составе Республики Сербской.

Примечания 

Общины Республики Сербской